ENIGMA 2000 (kurz: E2k), Eigenschreibweise auch E.N.I.G.M.A., Abkürzung für The European Numbers Information Gathering & Monitoring Association (), ist eine im Vereinigten Königreich beheimatete Vereinigung von Kurzwellenhörern und Funkamateuren, die sich für Zahlensender () interessieren.

Geschichte 
ENIGMA 2000 wurde im Jahr 2000 gegründet und entstand aus einer Vorläuferorganisation namens ENIGMA, die von 1993 bis 2000 existierte.

Zweck ist, die Natur von Zahlensendern besser zu verstehen, also derjenigen geheimnisvollen Sender, deren Hörfunksendungen zwar zumeist leicht auf Kurzwelle empfangen werden können, deren Nachrichteninhalt jedoch aufgrund der verwendeten Verschlüsselung nicht oder nur sehr schwer zu interpretieren ist. Bei den Sendungen handelt es sich um geheime Nachrichtenübertragungen, möglicherweise für Spione, bei denen häufig von einem Menschen stereotyp und mit monotoner Stimme seltsame Zahlengruppen, zumeist Gruppen aus fünf Ziffern, vorgetragen werden. Wenn auch die Zahlenkolonnen selbst gut verstanden werden können, denn sie werden langsam und deutlich vorgelesen, so bleibt deren Nachrichteninhalt dennoch ein Geheimnis. Offensichtlich handelt es sich um verschlüsselte Botschaften, bei denen möglicherweise unknackbare Verfahren wie das One-Time-Pad (OTP) oder zumindest extrem schwer entzifferbare Methoden wie die VIC-Chiffre eingesetzt werden.

Ziel von ENIGMA ist es, am Thema interessierte Menschen zusammenzubringen und die von ihnen gesammelten und aufgezeichneten Informationen zu den Zahlensendern zusammenzufassen. Darüber hinaus dient ENIGMA als Ideenplattform zum Gedanken- und Ergebnisaustausch zwischen den Mitgliedern. Dazu gehört an erster Stelle die Sichtung und Einordnung von Zahlensendern sowie anschließend der Versuch, diese zu lokalisieren, systematisch zu kategorisieren, nach Möglichkeit zu identifizieren und im besten Fall zu interpretieren.

Beispiele 
Zu den von ENIGMA 2000 besonders unter Beobachtung stehenden Zahlensendern gehör(t)en die mit den folgenden Spitznamen:

 The Buzzer
 Lincolnshire Poacher
 The Pip
 Squeaky Wheel

Weblinks 
 Website (englisch).
 ENIGMA 2000 Active Stations Liste aktiver Zahlensender vom September 2017 (englisch). 
 ENIGMA 2000 Frequently Asked Questions Fragen & Antworten zu ENIGMA vom April 2005 (englisch).
 ENIGMA 2000 Newsletter Journal vom Mai 2021 (englisch).
 E2k im UTDX-Wiki.

Einzelnachweise 

Amateurfunkorganisation
!
Organisation (Vereinigtes Königreich)
Non-Profit-Organisation
Gegründet 2000